Die EBSA-U19-Snookereuropameisterschaft 2010 war die 14. Auflage der von der European Billiards and Snooker Association veranstalteten Junioren-Europameisterschaft im Snooker. Sie fand in Qawra in Malta statt.

Der Waliser Jak Jones wurde durch einen 6:4-Sieg im Finale gegen den Schotten Anthony McGill Europameister und qualifizierte sich damit für die Main-Tour-Saison 2010/11.

Modus 
Die 56 teilnehmenden Spieler wurden in acht Gruppen mit jeweils sieben Spielern eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Finalrunde

Century-Breaks

Quellen 

2010
U19 Europameisterschaft
Billardturnier in San Pawl il-Baħar